Episodi di The Killing – episodi della serie televisiva del 2007
 Episodi di The Killing – episodi della serie televisiva del 2011